Niemcy:
 Uecker – rzeka, pol. Wkra
 Uecker-Randow – dawny powiat w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie 
 Uecker-Randow-Tal – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Bob Uecker – amerykański baseballista
 Detlef Uecker – niemiecki piłkarz nożny
 Georg Uecker – niemiecki aktor
 Gerd Uecker – niemiecki pedagog muzyczny
 Günther Uecker – niemiecki malarz
 Sabine Uecker – niemiecka polityczka
 Wolf Uecker – niemiecki reporter

Zobacz też:
 Ueckert